Grillparz ist der Name folgender Orte:

 Grillparz (Gemeinde Holzhausen), Ortschaft der Gemeinde Holzhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Grillparz (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Grillparz ist der Name folgender Berge und Erhebungen:
 Grillparz (Wienerwald), 304 m, Hügel bei Wilfersdorf, am Wienerwaldrand

Siehe auch: 
 Grillparzer
 Parz (Toponym)